Австралазия () — термин, употребляемый для обозначения региона, включающего Австралию и некоторые из близлежащих островов.

В естественных науках 
 Австралазия — регион, включающий в себя:
 Австралазия в физической географии — Австралию, включая Тасманию, Новую Зеландию, Новую Гвинею и прилегающие острова севернее и восточнее Австралии в Тихом океане;
 Австралийская область в экологии () — Австралию, Новую Гвинею и некоторые острова Индонезии.

В геополитике и названиях организаций 
 Австралазия — регион, включающий в себя только Австралию и Новую Зеландию:
 Названия ряда современных организаций начинаются с  — (Королевское) Австралазийское общество.
 Австралазия в спорте — название объединённой команды, выступавшей в ряде видов спорта в начале XX века, в том числе на Олимпийских играх 1908 и 1912.
 Название Австралазия используется для описания альтернативной истории Австралии и Новой Зеландии в случае, если бы в 1901 году Новая Зеландия согласилась на присоединение к Австралийскому Союзу.